Ha recitato in film in punjabi. Insieme ai film inciso molte canzoni. Attualmente si è arruolata nella polizia di Harshajot Punjab, col ruolo di viceispettore capo.

Biografia 
Harshjot Kaur Tur è nata il 30 agosto 1990, a Sangrur nel Distretto di Sherpur, vicino al villaggio di Ina Bajwa, Harshajot dove in seguito si è trasferita fino all'età adolescenziale.

Harshajot ha iniziato i suoi servizi come viceispettore della polizia del Punjab dall'anno 2015. Finora ha partecipato a numerosi concorsi della polizia del Punjab e ha anche ricevuto numerose medaglie, tra cui All India Police Meet 2019 è la principale. Durante la scuola, Harshjot è stata una giocatrice di hockey a livello nazionale. Ha sempre superato gli studi in prima elementare. Harshajot ha anche lavorato per qualche tempo presso AIRFM Patiala.

Collegamenti esterni